Tasersiaq bezeichnet:
 Tasersiaq (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tasersiaq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland